L'edizione 1985 della 1. divisjon vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Jørn Andersen (Vålerengen), con 12 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rosenborg Campione di Norvegia 1985.
 Moss, Brann e Eik retrocesse in 2. divisjon.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1985
Campionato norvegese di calcio